Tunasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tunasjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (1,05 km²)
Tunasjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (28,6 ha)
Tunasjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (16,42 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn